Adelaide International 2020 (kobiety)
 Adelaide International 2020 (mężczyźni)